Bolesław Matulewicz – powstaniec warszawski
 Iwan Matulewicz – radziecki funkcjonariusz
 Jerzy Matulewicz – litewski duchowny katolicki
 Paweł Matulewicz – polski duchowny rzymskokatolicki
 Wiktor Matulewicz – powstaniec warszawski